Gilchrist Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Gilchrist Island (Baldwin County, Alabama)
 Gilchrist Island (Coosa County, Alabama)
 Gilchrist Island (Florida)